Василий Васильевич — имя ряда русских князей:
 Василий Васильевич Тёмный (Василий II; 1415—1462) — великий князь московский.
 Василий Васильевич ( 1362) — князь кашинский.
 Василий Васильевич (XIV век) — князь ярославский.
 Василий Васильевич Бледный Шуйский (XV век) — князь, наместник Новгорода и Пскова.
 Василий Васильевич Гребёнка Шуйский (ум. ок. 1480) — великий князь нижегородско-суздальский.
 Василий Васильевич Телепень Оболенский (ум. после 1494) — князь, воевода.
 Василий Васильевич Немой Шуйский ( 1538) — князь, боярин, воевода.